Lucchini es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Aurelio Lucchini (fallecido en 1989), arquitecto, historiador de la arquitectura, decano y profesor uruguayo.
 Giovanni Francesco Lucchini (1755-1826), arquitecto italiano.
 Italia Lucchini (1918-...), atleta italiana especializada en la prueba de 4 x 100 m.
 Stefano Lucchini (1980-), futbolista italiano.